O Porto é uma designação comum a:

Porta (redes de computadores) - uma porta do tipo TCP/IP usada em rede de computadores.
 Porto (transporte) - uma área localizada à beira d'água destinada ao atracamento de embarcações.
 Porto (geografia) - um acidente geográfico, ponto mais baixo entre dois picos da mesma cadeia de montanhas.

Desporto

Futebol 
 Clube Atlético do Porto — clube de futebol da cidade brasileira de Caruaru;
 Futebol Clube do Porto — clube de futebol da cidade portuguesa do Porto;
 Futebol Clube do Porto B — equipa de reservas do Futebol Clube do Porto;
 Futebol Clube do Porto de Macau — clube de futebol da cidade brasileira de Macau.

Localidades

Porto Amboim - município do Cuanza Sul, Angola

Porto (Capela do Alto) - distrito no estado de São Paulo
Porto - município do estado do Piauí
Porto Acre - município do estado do Acre
Porto Alegre - capital do Rio Grande do Sul
Porto Alegre do Norte - município do estado de Mato Grosso
Porto Alegre do Piauí - município do estado do Piauí
Porto Alegre do Tocantins - município do estado do Tocantins
Porto Amazonas - município do estado do Paraná
Porto Barreiro - município do estado do Paraná
Porto Belo - município do estado de Santa Catarina
Porto Calvo - município do estado de Alagoas
Porto da Folha - município do estado de Sergipe
Porto de Galinhas - praia do estado de Pernambuco
Porto de Moz - município do estado do Pará
Porto de Pedras - município do estado de Alagoas
Porto do Mangue - município do estado do Rio Grande do Norte
Porto dos Gaúchos - município do estado de Mato Grosso
Porto Esperidião - município do estado de Mato Grosso
Porto Estrela - município do estado de Mato Grosso
Porto Feliz - município no estado de São Paulo
Porto Ferreira - município do estado de São Paulo
Porto Firme - município do estado de Minas Gerais
Porto Franco - município do estado do Maranhão
Porto Grande - município do estado do Amapá
Porto Lucena - município do estado do Rio Grande do Sul
Porto Mauá - município do estado do Rio Grande do Sul
Porto Murtinho - município do estado de Mato Grosso do Sul
Porto Nacional - município do estado do Tocantins
Porto Real - município do estado do Rio de Janeiro
Porto Real do Colégio - município do estado de Alagoas
Porto Rico - município do estado do Paraná
Porto Rico do Maranhão - município do estado de Maranhão
Porto Seguro - município do estado da Bahia
Porto União - município do estado de Santa Catarina
Porto Velho - capital do estado da Rondónia
Porto Vera Cruz - município do estado do Rio Grande do Sul
Porto Vitória - município do estado do Paraná
Porto Walter - município do estado do Acre
Porto Xavier - município do estado do Rio Grande do Sul
Senhora do Porto - município do estado de Minas Gerais

Porto Novo - capital do Benim

Porto Novo - vila e município da ilha de Santo Antão, Cabo Verde

Porto Saíde - cidade do Egito

Portoviejo - cidade do Equador

Porto - uma cidade da província de Zamora

Porto Rico - estado livre associado aos Estados Unidos

Porto-Vecchio - comuna da Córsega do Sul, França

Porto Príncipe – capital do Haiti

Porto (ancoradouro) - um ancoradouro artificial da Roma Antiga.
Porto (Metro de Catânia) - estação do Metro de Catânia
Castelnuovo di Porto - comuna da região do Lácio, província de Roma
Loiri Porto San Paolo - comuna da região da Sardenha, província de Sassari
Melito di Porto Salvo - comuna da região da Calábria, província de Reggio Calabria
Pieve Porto Morone - comuna da região da Lombardia, província de Pavia
Porto Azzurro - comuna da região da Toscana, província de Livorno
Porto Ceresio - comuna da região da Lombardia, província de Varese
Porto Cesareo - comuna da região da Puglia, província de Lecce
Porto Empedocle - comuna da região da Sicília, província de Agrigento
Porto Mantovano - comuna da região da Lombardia, província de Mântua
Porto Recanati - comuna da região dos Marche, província de Varese
Porto San Giorgio - comuna da região dos Marche, província de Ascoli Piceno
Porto Sant'Elpidio - comuna da região dos Marche, província de Ascoli Piceno
Porto Tolle - comuna da região do Vêneto, província de Rovigo
Porto Torres - comuna da região da Sardenha, província de Sassari
Porto Valtravaglia - comuna da região da Lombardia, província de Varese
Porto Viro - comuna da região do Vêneto, província de Rovigo
San Rocco al Porto - comuna da região da Lombardia, província de Lodi

Nacala Porto - cidade e porto de Moçambique

Continental

Dois Portos - freguesia no município de Torres Vedras
Porto - cidade sede do distrito do mesmo nome
Porto - aldeia na freguesia portuguesa de Troviscal (concelho da Sertã)
Portalegre - cidade sede de município no distrito de Portalegre
Porto Brandão - localidade da freguesia da Caparica, município de Almada
Porto Covo - freguesia no município de Sines
Porto da Carne - freguesia no município da Guarda
Porto de Ovelha - freguesia no município de Almeida
Porto de Mós - vila sede de município no distrito de Leiria
Porto Salvo - freguesia no município de Oeiras
São Martinho do Porto - freguesia no município de Alcobaça

Porto Formoso - freguesia no município da Ribeira Grande
Porto Moniz - vila sede de município na ilha da Madeira
Porto Moniz - freguesia sede do mesmo município
Porto Santo - município na ilha de Porto Santo
Porto da Cruz - freguesia no município de Machico

Porto Martins - freguesia do município da Praia da Vitória
Vila do Porto - vila sede de município na ilha de Santa Maria, Açores
Vila do Porto - freguesia sede do município homónimo.

Porto de Espanha (Port-of-Spain) - capital de Trindade e Tobago

Relacionados com a cidade do Porto 

Porto (GAM) - grande área metropolitana portuguesa
Grande Porto - sub-região estatística portuguesa centrada à volta da cidade do Porto
Distrito do Porto - distrito português com sede no Porto
Diocese do Porto - diocese portuguesa com sede no Porto
Partido do Porto - antiga divisão administrativa e militar portuguesa com sede na cidade do Porto
Duque do Porto - título nobiliárquico português
Feira Internacional do Porto - Exponor
Festa de São João do Porto - uma festa popular realizada no mês de Junho na cidade do Porto
Filmes e documentários relacionados com a cidade do Porto
Futebol Clube do Porto - um clube desportivo de Portugal
História do Porto
Instituto Politécnico do Porto
Lista de património edificado no Porto
Metro do Porto
Paço Episcopal do Porto
Porto Pride - evento LGBT
Revolução liberal do Porto, a 24 de Agosto de 1820
Sé do Porto
Sociedade de Transportes Colectivos do Porto
Solar do vinho do Porto
Universidade do Porto
Vinho do Porto - um vinho de região demarcada situada no Vale do Douro

Relacionados com a cidade de Porto Alegre 

Aeroporto Internacional de Porto Alegre
Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense
Metrô em Porto Alegre
Microrregião Porto Alegre - Microrregião do Estado do Rio Grande do Sul
Mesorregião Metropolitana de Porto Alegre - Mesorregião do Estado do Rio Grande do Sul
Região Metropolitana de Porto Alegre

Portos 

 Lista de portos do Brasil
 Lista de portos de Portugal

Ver também 

 Pesquisa relacionada ao termo porto

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes